Джеймс Коллинз
 Коллинз, Джеймс Майкл (род. 1983) — валлийский футболист, защитник.
 Коллинз, Джеймс Франклин (род. 1939) — американский дипломат. В 1997—2001 гг. посол США в России.